Voglia di cantare, miniserie televisiva del 1985, con Gianni Morandi
Voglia di cantare, canzone di Gianni Togni
 Ho tanta voglia di cantare